Анато́лий Никола́евич Со́болев:
 Соболев, Анатолий Николаевич (1939—2012) — советский и российский музыкант, аранжировщик и композитор.
 Соболев, Анатолий Николаевич (род. 1940) — губернатор Курганской области (1995—1997).